Matelot – żywiołowy taniec marynarski
 Matelot – polska grupa folk-rockowa